Вяжи́ще — станция (по другим сведениям — разъезд) Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги. Расположена в 2,4 км к востоку от деревни Вяжищи в Новгородском районе Новгородской области, вблизи городской черты Великого Новгорода.

Имеет две высокие платформы — островную и боковую.

С восточной стороны станции расположены производственные помещения ОАО «Акрон». В северной горловине станции имелся подъездной путь к Новгородской ТЭЦ.

На данный момент контактная сеть снята. Ранее электрифицирована в 1980-х годах в составе участка Новгород-на-Волхове — Вяжище. Первоначально это был изолированный электрифицированный участок. В декабре 1991 г. проведена электрификация линии Чудово — Новгород (связавшая его с контактной сетью главного хода Октябрьской железной дороги). Приблизительно до 1993 г. курсировали пригородные электропоезда сообщением Новгород — Вяжище, перевозившие в основном работников химкомбината «Акрон» между городом и предприятием. Позднее их движение было закрыто из-за низкого пассажиропотока и убыточности.

Примечания

Ссылки 

 От Выборга до Новгорода: Каталог станций. СПб., 1998. С. 56.
 Станция Вяжище на Викимапии

Расписание пригородных поездов 
 Расписание пригородных поездов на сайте СЗППК
 
 

Станции Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Новгородского района